Скок — славянская фамилия и топоним. Известные носители:
 Скок, Владимир Иванович (1932—2003) — советский и украинский нейрофизиолог.
 Скок, Вячеслав Александрович (род. 1946) — советский ватерполист, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Скок, Иван Потапович (1906—1977) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации.

Топоним 
 Скок — водопад в Словакии.

См. также 
 Скоки